Lenni Viitala – lottatore finlandese, specializzato sia nella lotta libera sia nella lotta greco-romana
 Pihla Viitala – attrice finlandese
 Walter Viitala – calciatore finlandese, portiere